All I Want Is You também pode refere-se a:

Álbuns
All I Want Is You (álbum), álbum de 2010 de Miguel
All I Want Is You, álbum de 2001 de Darrell Evans

Canções
"All I Want Is You" (U2), canção da banda irlandesa U2
"All I Want Is You" (Roxy Music), canção da banda britânica Roxy Music
"All I Want Is You" (Damien Leith), canção do cantor e compositor irlandês Damien Leith
"All I Want Is You" (canção de Miguel), canção do compositor americano Miguel
"All I Want Is You" (Bryan Adams), canção do cantor canadense Bryan Adams
"All I Want Is You", canção do cantor e compositor americano Barry Louis Polisar, exibida nos créditos de abertura do filme Juno
"All I Want Is You", canção da cantora americana Brooke Hogan
"All I Want Is You", canção da cantora americana Carly Simon, do álbum Coming Around Again
"All I Want Is You", canção da banda britânica Emerson, Lake & Palmer
"All I Want Is You", canção da banda britânica The Escorts
"All I Want Is You", canção da banda australiana Rockmelons
"All I Want Is You", canção do grupo britânico Take That, do álbum Everything Changes
"All I Want Is You", canção da banda australiana Ball Park Music
Come On Over Baby (All I Want Is You)", canção da cantora americana Christina Aguilera

Outras mídias 
"All I Want Is You", episódio da série de TV Instant Star

Desambiguação